X Marks the Spot – film del 1931 diretto da Erle C. Kenton
X Marks the Spot – film del 1942 diretto da George Sherman
X Marks the Spot – cortometraggio del 1944 diretto da Warren Murray